Следопыт (фильм):
Следопыт (фильм, 1987) — советский фильм по мотивам одноимённого романа Джеймса Фенимора Купера.
Следопыт (фильм, 2007) — американский фильм по мотивам саги о викингах.